El Paujil peut désigner :

Toponymes

El Paujil : une municipalité du département de Caquetá.

El Paujil : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Cajigal dans l'État de Sucre ;
 El Paujil : capitale de la paroisse civile d'El Paujil de la municipalité de Cajigal dans l'État de Sucre.

Homonymie de toponyme